Disna bezeichnet:

 Dysna, Fluss in Litauen und Weißrussland
 Dsisna, Stadt in Weißrussland
 Dysna (Litauen), Dorf in Litauen